Sprint mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2021 se konal v pátek 12. února jako zahajovací mužský závod biatlonu v pokljuckém biatlonovém stadionu. Zahájení sprintu proběhlo v 14.30 středoevropského času.

Obhájcem prvenství byl Rus Alexandr Loginov, který obsadil po dvou střeleckých chybách 26. místo.

Mistrem světa se stal 25letý švédský biatlonista Martin Ponsiluoma, pro kterého to byla druhá medaile z tohoto šampionátu, ale vůbec první individuální zlato v kariéře a vítězství v závodu ve světovém poháru. Stal se teprve druhým švédským mistrem světa a prvním od roku 1958, kdy na vůbec prvním biatlonovém mistrovství světa zvítězil Adolf Wiklund ve vytrvalostním závodu. Druhé místo obsadil Francouz Simon Desthieux, který tak získal první individuální a celkově třetí cenný kov v mistrovství světa v kariéře. Jako třetí dojel navzdory jedné střelecké chybě další závodník Francie Emilien Jacquelin.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2021